Cartier se poate referi la 

 Cartier (oraș), zonă anumită a unui oraș, desemnând o anumită parte a acestuia clar delimitată pe diferite criterii. 

Cartier poate fi, de asemenea, un nume propriu de asociat cu o editură, un nume de familie după cum urmează

Editură 

 Editura Cartier din Chișinău, Republica Moldova, fondată în 1995

Nume de familie

Diferite persoane 

 Edd Cartier (1914 – ), publicist 
 George-Étienne Cartier (1814 – 1873), canadian, considerat unul din "Tații" Confederației Canadei
 Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004), fotograf francez 
 Jacques Cartier (1491 – 1557), explorator francez 
 Pierre Cartier (n. 1932), matematician francez 
 Rudolph Cartier (1904 – 1994), regizor de televiziune 
 Walter Cartier

Firmă de bijuterii și o familie de bijutieri 

 Louis Cartier, bijutier francez, inventator al ceasului modern de mână, fratele lui Pierre și Jacques-Theodule 
 Jacques-Theodule Cartier (1885 – 1942), bijutier francez, șeful Cartier SA de la Londra, fratele lui Louis și Pierre 
 Pierre Cartier, bijutier francez, posesor pentru o singură dată a celebrului diamant Hope Diamond, fratele lui Louis și Jacques-Theodule 
 Cartier (companie), cunoscută sub numele de Cartier SA, firmă franceză de bijuterii și obiecte de lux a fraților Cartier Louis, Jaques-Theodule și Pierre Cartier, înființată în 1847.

Locuri 

 Cartier Island, insulă în nord-vestul Australiei, parte a Northern Territory. 
 Cartier, Manitoba, municipalitate rurală în Canada.
 Cartier, Ontario, un orășel în zona de nord a provinciei canadiene Ontario.
 Cartier (district electoral), district electoral al Canadei.

Alte utilizări 

 Cartier stație de metrou suburban al zonei extinse a orașului Montreal 
 HMCS Cartier 
 Cartier (caractere tipografice)

A se vedea și 

 Chartier
 Carter

Nume de familie